é um grupo musical japonês ativa deste 1997 que consiste em três integrantes, Kosuke Matsushima (松島孝輔) (Vocal), Takeshi Yamanaka (山中猛史) (Guitarra) e Sannai Shin (山内　伸) (bateria).

Discografia

Álbuns 
Story (20 de Janeiro de 2010)
 Tsubasa
Niji
Egao no mamade
story
Natsu no hizashi
DIVE
Amaoto
Sayonara no kotoba
Kamen
Kizuna
Akai namida
Yumeno nakade
Hikari

Singles 
 Natsu No Hizashi (1 de Julho de 2009)
 Natsu no Hizashi
 Yuruguinai mono
 Nana iro

 Niji (27 de Maio de 2009)
 Niji
 Kaze ni yurarete
 Yakusoku
 Kizuna

 Sayonara no kotoba (27 de Maio de 2008)
 Sayonara no kotoba
 Ashiato
 Kimi no maboroshi

Ligações externas 
 Site oficial
 MOUSHIの月８GO!GO!
 MAZIGE Records
 

Bandas do Japão
Bandas formadas em 1997
Bandas de J-pop
Bandas de J-rock
Trios musicais